Szent Ilona; Flavia Iulia Helena, I. Constantinus római császár anyja
 Szent Ilona-sziget; atlanti-óceáni sziget
 Szent Ilona; a Szent Ilona-szigetet is magában foglaló politikai egység